Барсуков Андрій Юрійович — старший лейтенант, командир взводу Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Барсукова Ганна Віталіївна — російська кінорежисерка, сценаристка, оператор і музикант.
 Барсуков Микола Платонович — російський історик, археограф, бібліограф
 Барсуков Олексій Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Барсуков Панас Хомич (1904 — ?) — український радянський діяч, шахтар-вибійник, завідувач шахти № 22 міста Марганця Дніпропетровської області. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Барсуков Сергій Ігорович (?-2022) — український військовослужбовець, старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Барсуков Степан Данилович (1872-?) — російський оперний співак (тенор) і педагог українського походження.